Die Saison 2010/11 der Bremen-Liga war die 64. Spielzeit der Bremen-Liga und die 17. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft sicherte sich die dritte Mannschaft von Werder Bremen mit sechs Punkten Vorsprung auf den Bremer SV. Werder Bremen III verzichtete – ebenso wie alle anderen aufstiegsberechtigten Mannschaften – auf den Aufstieg in die Regionalliga.

Die Abstiegsränge belegten der TSV Melchiorshausen und der SC Weyhe. Aufgrund des Abstiegs des FC Oberneuland aus der Regionalliga Nord musste die zweite Mannschaft des FC Oberneuland ebenfalls in die Landesliga Bremen absteigen.

Aus der Landesliga Bremen stiegen der FC Union 60 Bremen und der TS Woltmershausen auf. Aus der Regionalliga Nord stieg der FC Oberneuland ab.

Die Torschützenkönige wurden Daniel Gaese vom Blumenthaler SV und Mirko-Alexander Jankowski vom Bremer SV mit jeweils 27 Toren.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Bremen-Liga 2010/11 bei kicker.de

2010
Fußballsaison 2010/11